Соревнования в синхронном плавании среди команд в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 в Глазго состоятся 5 августа 2018 года.

Результаты 
Финал стартовал 5 августа в 13:30 по местному времени.

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018